Torneo Apertura 2001 puede referirse a:

 Torneo Apertura 2001 en Argentina.
 Torneo Apertura 2001 en Bolivia.
 Torneo Apertura 2001 en Costa Rica.
 Torneo Apertura 2001 en El Salvador.
 Torneo Apertura 2001 en Guatemala.
 Torneo Apertura 2001 en Honduras.
 Torneo de Invierno 2001 en México.
 Torneo Apertura 2001 en Panamá.
 Torneo Apertura 2001 en Paraguay.
 Torneo Apertura 2001 en Perú.
 Torneo Apertura 2001 en Uruguay.
 Torneo Apertura 2001 en Venezuela.

Véase también
 Torneo Clausura 2002,  desambiguación.
 Torneo Apertura 2002,  desambiguación.
 Torneo Apertura 2003,  desambiguación.